Clément-Pierre Marillier (1740-1808) – incisore e disegnatore francese
 Léon Marillier (1862-1901) – filosofo e storico delle religioni francese
 Henry Marillier (1865-1951) – scrittore inglese
 Jean Marillier (1920-1991) – storico francese 
 Richard Marillier (1924-2017) – militare, scrittore e dirigente sportivo francese
 Juliet Marillier (1948) – scrittrice neozelandese
 Douglas "Dougie" Marillier (1978) – crickettista zimbabweano, cui è attribuita l'invenzione del:
 Marillier shot, tipo di battuta del cricket
 Garance Marillier (1988) – attrice francese